Amphogona är ett släkte av nässeldjur. Amphogona ingår i familjen Rhopalonematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Amphogona